

Persone
 Mario Simeoli (1957) – cestista italiano
 Mauro Simeoli (1929-2019) – calciatore italiano
 Salvio Simeoli (1980) – attore italiano
 Stefano Simeoli (1986) – cestista italiano

Personaggi immaginari
 Rossella Simeoli – personaggio immaginario della soap opera Un posto al sole, indicato a volte come Rossella Graziani oppure Rossella Saviani